Werttheorie oder Wertlehre steht für:

 Werttheorie, wirtschaftswissenschaftliche Theorien, die sich mit der Bildung von Tauschwert beschäftigen, siehe Wert (Wirtschaft)
 Objektive Wertlehre, heute namentlich die Arbeitswerttheorie, vorklassische Vorläufer: Naturwerttheorie (William Petty, Richard Cantillon), 
 Subjektive Wertlehre, heute namentlich die Grenznutzenschule, vorklassische Vorläufer: Knappheitstheorie (John Law, John Locke), Nutzentheorie (Bernardo Davanzati (1529–1606), Nicholas Barbon, Ferdinando Galiani), 
 Wertlehre, philosophische Lehre von den Werten, siehe Axiologie (Philosophie)
 Nutzwerttheorie, eine subjektive Werttheorie über den Nutzwert.